Манчкін (, MCN)  — коротконога порода кішок.

Манчкін — гравець рольової гри який грає заради «виграшу» та не цікавиться власне рольовою частиною гри.

Манчкін — настільна карткова гра, яка пародіює одночасно настільні рольові ігри (такі, як Dungeons & Dragons) і колекційні карткові ігри (як Magic: The Gathering), залишаючись при цьому самостійною грою.